Apostolakis, , ist ein griechischer Familienname folgender Personen:

 Evangelos Apostolakis (* 1957), griechischen Marineoffizier und ehemaliger Minister für Verteidigung 
 Efstratios Apostolakis (* 1964), griechischer Fußballspieler
 Giannis Apostolakis (1886–1947), griechischer Neogräzist